Il giglio nero è il nome sotto il quale sono stati tradotti in italiano:

 Il giglio nero (The Bad Seed) – film del 1956 diretto da Mervyn LeRoy, tratto dal romanzo di William March Il seme cattivo
 Il giglio nero (Black Trillium) – romanzo fantasy scritto da Marion Zimmer Bradley e pubblicato nel 1990